Sankt Lorenzen oder St. Lorenzen heißen folgende geographische Objekte:

 Sankt Lorenzen am Wechsel, Gemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Sankt Lorenzen im Mürztal, Marktgemeinde im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 St. Lorenzen (Südtirol), Gemeinde im Pustertal, Südtirol 

Ortsteile:
 Sankt Lorenzen (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft von Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Sankt Lorenzen (Gemeinde Reichenau), Katastralgemeinde von Reichenau, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Sankt Lorenzen (Gemeinde Sankt Kanzian), Ortschaft von Sankt Kanzian am Klopeiner See, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Sankt Lorenzen am Wallersberg, Gemeinde Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Sankt Lorenzen auf dem Berg, Gemeinde Micheldorf, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Sankt Lorenzen im Gitschtal, Katastralgemeinde von Gitschtal, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Sankt Lorenzen im Lesachtal, Katastralgemeinde von Lesachtal, Bezirk Hermagor, Kärnten

 St. Lorenzen am Steinfelde, Ortschaft von Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

 Sankt Lorenzen (Gemeinde Eibiswald), Ortschaft bzw. St. Lorenzen, Katastralgemeinde von Eibiswald, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Sankt Lorenzen (Gemeinde Sankt Georgen am Kreischberg), Ortschaft bzw. St. Lorenzen, Katastralgemeinde von Sankt Georgen am Kreischberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Sankt Lorenzen bei Knittelfeld, Ortschaft bzw. St. Lorenzen, Katastralgemeinde von Knittelfeld, Bezirk Murtal, Steiermark
 Sankt Lorenzen bei Scheifling, Ortschaft bzw. St. Lorenzen, Katastralgemeinde von Scheifling, Bezirk Murau, Steiermark
 Sankt Lorenzen im Paltental, Ortschaft bzw. St. Lorenzen, Katastralgemeinde von Trieben, Bezirk Liezen, Steiermark

sowie:
 Kirchen eines der Hl. Lorenz, siehe Laurentiuskirche
 Klöster eines der Hl. Lorenz, siehe Laurentiuskloster

Sankt Lorenzen, Weiteres:
 Laurentiustag, 10. August, Festtag des Laurentius von Rom

Siehe auch: 
 Sankt Laurentius – ein Überblick zu den Heiligen 
 Sankt Lorenz